Slaget vid Saint-Quentin kallas en rad slag i den franska staden Saint-Quentins omgivningar, främst:

 Slaget vid Saint-Quentin (1557) i italienska krigen
 Slaget vid Saint-Quentin (1871) i fransk-tyska kriget
 Slaget vid Saint-Quentin (1914) i första världskriget